Dieser Artikel behandelt die spanische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2004.

Qualifikation

Gruppenphase 

Spielergebnisse

Relegation 

Die Qualifikation zur Endrunde der Fußball-Europameisterschaft 2004 verlief für die von Iñaki Sáez trainierte Mannschaft wenig überzeugend. Eine Heimniederlage gegen Griechenland, sowie Unentschieden gegen die Ukraine und Nordirland, reichten für die favorisierte Mannschaft nur zum zweiten Platz. Sie musste in einem entscheidenden Relegationsspiel gegen die Norwegen antreten, gewann das Duell nach Hin- und Rückspiel mit einem Gesamtresultat von 5:1 und qualifizierte sich somit für die Endrunde.

Spanisches Aufgebot

Endrunde 

Spanien bestätigte den Ruf, keine Turniermannschaft zu sein. Nach dem knappen Sieg gegen Russland und einem Unentschieden trotz spielerischer Überlegenheit gegen Griechenland hätte ein Unentschieden gegen Portugal zum Weiterkommen genügt. Doch das 0:1 gegen den Nachbarn und Gastgeber führte zum Aus, weil Griechenland nicht mit mehr als einem Tor Unterschied gegen Russland verlor.

Spanien
2004